Андреа Эриг-Мичерлих (, 1 декабря 1960, Дрезден, ГДР) — восточногерманская конькобежка, олимпийская чемпионка 1984 года на дистанции 3000 метров, двукратная чемпионка мира(1983, 1985), пятикратная чемпионка  Европы (1983, 1985, 1986, 1987, 1988), многократная рекордсменка мира. В разное время выступала под фамилиями Митчерлих и Шёне.

15-летняя Андреа Мичерлих на Олимпииаде-1976 в Инсбруке завоевала серебряную медаль на дистанции 3000 метров. На Олимпииаде-1980 в Лейк-Плесиде заняла четвёртое место на 3000 метров и шестое место на 1500 м. Через четыре года на Олимпиаде-1984 в Сараево, выступая под фамилией первого мужа Шёне, завоевала серебряные медали на дистанциях 1000 и 1500 метров и взяла золото на 3000 м. На своей четвёртой Олимпиаде-1988 в Калгари, выступая под фамилией второго мужа Эриг, соревновалась на всех пяти дистанциях и завоевала серебро на 3000 и 5000 метров и бронзу на 1500 м. Андреа Эриг-Мичерлих с 1983 по 1987 установила 10 мировых рекордов.

Спортивные достижения 
 чемпионка зимних Олимпийских игр в Сараево в беге на 3000 м
 серебряный призёр зимних Олимпийских игр в Инсбруке в беге на 3000 м
 2-кратный серебряный призёр зимних Олимпийских игр в Сараево в беге на 1000 м и 1500 м
 2-кратный серебряный призёр зимних Олимпийских игр в Калгари в беге на 3000 м и 5000 м
 бронзовый призёр зимних Олимпийских игр в Калгари в беге на 1500 м 
 2-кратная чемпионка мира (1983, 1985) в классическом многоборье
 5-кратная чемпионка Европы (1983, 1985-1988) в классическом многоборье

Рекорды мира

Примечания 

Олимпийские чемпионы по конькобежному спорту
Олимпийские чемпионы от ГДР
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1984 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1976 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1984 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1988 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1988 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1976 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1980 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1984 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1988 года
Абсолютные чемпионы мира по конькобежному спорту среди женщин
Абсолютные чемпионы Европы по конькобежному спорту среди женщин
Конькобежцы ГДР
Конькобежцы по алфавиту